Колотильщиков (Колотильщикова) — русская фамилия:

 Колотильщиков, Борис Иванович — советский военачальник, полковник, член Группы советских военных специалистов во Вьетнаме.
 Колотильщиков, Николай Михайлович — советский военнослужащий, генерал-полковник авиации.

 Колотильщикова, Татьяна Серафимовна (1937—2016) — советская артистка балета и педагог.

См. также 
 Колотилов
 Колотовкин